Enigma — четвёртый студийный альбом альтернативной метал группы Ill Nino, выпущенный в Соединенных Штатах 11 марта 2008 году Cement Shoes Records. Первый сингл альбома «The Alibi of Tyrants» был выпущен на радио 22 апреля 2007 года. Группа заявила, что они будут снимать три музыкальных клипа с альбома, в том числе «The Alibi of Tyrants», «Me Gusta La Soledad» и «Pieces of the Sun». Европейская версия альбома была выпущена в ограниченном издании в виде диджипака, в том числе все пять треков группы 2006 EP Sessions Under Cover.

Список композиций

Участники записи 
 Кристиан Мачадо — вокал
 Дэйв Чаварри — ударные
 Лазаро Пина — бас-гитара
 Диего Вердузо — ритм-гитара
 Ару Ластер — соло-гитара
 Даниэль Коуто — перкуссия

Ссылки 
 Michael Edele. Ill Nino — Enigma  laut.de — Рецензия.
 Jason Thurston. Ill Nino — Enigma  Allmusic — Рецензия.

Альбомы Ill Niño